Анатолий Михайлович Чепалов (26 декабря 1944, село имени Полины Осипенко, Хабаровский край) — заслуженный тренер Российской Федерации, отец и тренер трёхкратной олимпийской чемпионки (1998, 2002, 2006), двукратной чемпионки мира (2001, 2005), обладательницы Кубка мира (2001) Юлии Чепаловой.

Имеет эвенкийские корни.

Чепалов и ФЛГР

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ВСО «Динамо»
 «Анатолий Чепалов: очень хочется в лоб дать товарищам»(декабрь 2007)
 Прямая линия читателей www.skisport.ru с Анатолием Чепаловым (март 2007)
 Интервью «Комсомольской правде». Тренеры сборной России Александр Грушин и Анатолий Чепалов считают виновным в допинговых скандалах Солт-Лейк-Сити-2002 президента федерации Анатолия Акентьева (январь 2003).

Заслуженные тренеры России
Тренеры по лыжным гонкам СССР
Тренеры по лыжным гонкам России